Бугенвил може да се отнася за:
 Луи Антоан дьо Бугенвил (1729 – 1811) – френски мореплавател;
 Бугенвил – нос () на северозападното крайбрежие на Австралия;
 Бугенвил – остров () в архипелага Соломонови острови, част от територията на Папуа Нова Гвинея;
 Бугенвил – подводна падина в Коралово море, южно от остров Нова Британия;
 Бугенвил (проток, Вануату) – проток между островите Еспириту Санто на север и остров Малекула на юг в о-вите Вануату;
 Бугенвил (проток, Соломонови острови) – проток между остров Бугенвил на север и островите Шортлънд и Шуазьол на юг в Соломоновите о-ви;
 Бугенвил (риф) – риф () в Коралово море;
 Бугенвилея – растения от семейство Nyctaginaceae.